Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Diego Junqueira (quarti di finale)
 Martín Vassallo Argüello (Campione)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Luis Horna (semifinali)

 Sergio Roitman (finale)
 Sebastián Decoud (secondo turno)
 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Horacio Zeballos (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2008